Генеральный прокурор США () — глава министерства юстиции США, выполняет функции надзора за соблюдением законности на территории Соединённых Штатов, контролирует деятельность правоохранительных органов. Входит в состав Кабинета президента США.

Назначается Президентом и утверждается Сенатом. Может быть снят с должности решением Президента. Как любое должностное лицо может быть отрешён от должности за серьёзные преступления без решения Президента в соответствии с конституционной процедурой осуждения Сенатом по обвинениям Палаты представителей (импичменту).

Должность была введена Законом о суде 1789 года (). Первоначально его обязанности ограничивались выступлением в Верховном суде на стороне Федеральных властей, консультированием Президента и глав федеральных министерств и ведомств. Аппарат генерального прокурора — Министерство юстиции было создано только в 1870 году.

Помимо других полномочий осуществляет общее руководство Федеральным бюро расследований и некоторыми другими ведомствами.

Действующий генеральный прокурор — Меррик Гарланд.

Список генеральных прокуроров США

Примечания 

Право США
 
Министры США